Суперкубок Турции по футболу 2013 года () — 39-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/13 «Галатасарай» и обладатель Кубка Турции 2012/13 «Фенербахче». Встреча состоялась 11 августа 2013 года в Кайсери, на стадионе Кадир Хас.

Для «Галатасарая» этот Суперкубок являлся 20-м по счёту (12 из них команда выигрывала), для «Фенербахче» — 15-м (в 7-и из них клуб побеждал).

Обладателем Суперкубка Турции 2013 года стал «Галатасарай», сломивший сопротивление «Фенербахче» со счётом 1:0. Основное время матча закончилось без голов и единственный мяч был забит в дополнительное время, на 99-й минуте. Мяч забил головой ивуарийский нападающий Дидье Дрогба.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2013 на сайте Турецкой футбольной федерации

2013
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Фенербахче»
Турция
Спорт в Турции в 2013 году
Август 2013 года
События 11 августа
Спортивные соревнования в Кайсери